Hot (Avril Lavigne-dal) 
 Hot (Inna-dal)